

Gasztronómia
Krvavica (vagy Krvavice) a véres hurka neve egyes délszláv nyelvekben

Települések
 Horvátország
Krvavica falu Baška Voda községben, Split-Dalmácia megyében

 Szerbia
 Krvavica, falu Kruševac községben, a Rasinai körzetben